

Onomastica
 Deniz – variante turca del nome proprio di persona Dionigi

Persone
 Atiye Deniz – cantante turca
 Burak Deniz – attore e modello turco
 Dilan Çiçek Deniz – attrice e modella turca
 Leslie Deniz – ex discobola statunitense
 Nazlı Deniz Kuruoğlu – modella e ballerina turca
 Okan Deniz – calciatore turco
 Özcan Deniz – cantante, attore e regista turco